Holten er flertydigt:

Stednavn:
 Holten (Magleby Sogn), en bebyggelse i Magleby Sogn, Slagelse Kommune
 Holten (landingsted), et landingsted ved Nysted på Lolland

Fornavn:
 Holten F. Castenschiold, dansk generalmajor og kammerherre

Efternavn:
 Bo Holten, dansk komponist og dirigent
 Carl Valentin Holten, (1818 – 1886), dansk fysiker
 Emma Holten, dansk debattør
 Kasper Holten, dansk teaterchef og instruktør
 Susette Holten (født Susette Cathrine Skovgaard), (1863 – 1937), dansk maler og keramiker